Турнир «Skate America 2014» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014/2015. Проходил в третьем по величине городе США Чикаго с 24 по 26 октября 2014 года. Организатором турнира являлся Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Ранее заявленные фигуристы 
Учитывая, что сезон был послеолимпийский, последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первыми в этой череде были итальянские парники Стефания Бертон / Ондржей Готарек; следующие были также парники: немецкие супруги Майлин Венде / Даниэль Венде; украинские фигуристы Елизавета Усманцева / Роман Талан; следующими последовали российские танцоры Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв и парники Татьяна Волосожар / Максим Траньков; далее пришла очередь азербайджанских танцоров Юлии Злобиной / Алексея Ситникова; японских танцоров Кэти Рид / Крис Рид и шведской одиночницы Йоши Хельгессон.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Спорт в США в 2014 году
Октябрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Чикаго